Feroze Khan (hokej na travi), pakistanski hokejaš, indijski hokejaški reprezentativac, osvajač zlatnog odličja na OI
Feroz Khan, indijski glumac, redatelj, producent, bollywoodski Clint Eastwood